Gójar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gójar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Gójar (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar